Ши́рлі Макле́йн (,  , Ричмонд, Вірджинія) — американська акторка і письменниця, автор численних книг на автобіографічні та езотеричні теми.

Біографія 
Ширлі Маклейн Біті (англ. Shirley MacLean Beaty) народилася в Ричмонді, штат Вірджинія, в сім'ї баптистів. Її батько, Айра Оуенс Бет, був професором психології, а мати, Кетлін Корінна (у дівоцтві Маклін), вчителькою драми. Своє ім'я вона отримала на честь популярної в 1930-х роках актриси Ширлі Темпл. У 1937 році у неї з'явився брат Воррен Бітті, який став, як і сестра, актором. Після кількох переїздів її сім'я осіла в Арлінгтоні, де Ширлі Маклейн отримала освіту.

У дитинстві вчилася на балерину, але 1954 року дебютувала в бродвейському мюзиклі «Піжамна гра», а два роки по тому зіграла першу роль в кіно — у Альфред Гічкок в трилері «Неприємності з Гаррі». Далі були роль в пригодницькому фільмі «Навколо світу за 80 днів» (1956), а також в драмі «І підбігли вони» (1958), за роль в якій Ширлі Маклейн отримала свою першу номінацію на «Оскар».

Двома роками пізніше вона отримала другу номінацію на премію кіноакадемії, а також черговий «Золотий глобус», за роль у фільмі Біллі Вайлдера «Квартира». Наступним успіхом для Маклейн стала картина «Дитячий час» з Одрі Хепберн у головній ролі, де критиками була високо оцінена драматична робота актриси.

Надалі вона була ще двічі номінована на «Оскар» за ролі у фільмах «Ніжна Ірма» (1963) і «Поворотний пункт» (1977), перш ніж в 1983 році не стала володаркою заповітної нагороди за роль Аврори Грінуей в романтичній драмі "Мова ніжності ".

Подібно до свого молодшого брата, Воррена Бітті, отримала популярність як активістка Демократичної партії, близька до клану Кеннеді.

Серед інших значних акторських робіт Ширлі Маклейн — «Моя гейша» (1962), «Мила Чаріті» (1969), «Мадам Сузацка» (1988), «Листівки з краю безодні» (1990). В останні роки все більше грає ексцентричних персонажів.

Крім цього Маклейн неодноразово знімалася на телебаченні, де серед її робіт були ролі в телефільмах «Старі шкапи по-американськи» (2001) в головних ролях з Елізабет Тейлор, Джоан Коллінз та Деббі Рейнольдс, і «Коко Шанель» (2008), де актриса зіграла головну роль. В останні роки Ширлі Маклейн все більше відіграє ексцентричних персонажів.

Дружила з Френком Сінатрою; вони разом грали у фільмах «І підбігли вони» (1958), «Канкан» і «Одинадцять друзів Оушена» (1960) і вели церемонію вручення премій «Оскар» в 1975 році.

Книги 
В молодості Ширлі захопилася езотерикою. Вона прочитала книгу «Житель двох планет» Фредеріка Олівера, написану в 1886 році, яка відкрила нову сторінку біографії Маклейн. Ідея спілкування з іншими цивілізаціями, перевтілення і реінкарнації захопили актрису. У неї виник інтерес до духовності і метафізики, які стали центральними темами її бестселерів.

У мемуарах під назвою «Dancing in the Light» («Танцююча в колі світла») Маклейн описує роман з Андрієм Кончаловським, міркує на тему страждання російської душі.

У книзі «Going Within» («У продовженні») актриса ділиться програмою духовних технік і розумових вправ, спрямованих на те, щоб стати здоровішими, щасливішими, налаштуватися на природну гармонію з навколишнім і внутрішнім світом.

«Dance While You Can» («Танцюй, поки можеш») наповнена найпотаємнішими думками і почуттями з приводу старіння, міжособистісних відносин, роботи, батьків, дочки, власного майбутнього як художника і жінки.

Твір «I'm Over All That: And Other Confessions» («Я покінчила з усім цим: і інші визнання») — смішний й іронічний опис кар'єри актриси.

Нагороди 
П'ять разів номінувалася на «Оскар» за найкращу жіночу роль (1959 — «І перемагали вони», 1961 — «Квартира», 1964 — «Ніжна Ірма», 1978 — «Поворотний пункт»); отримала премію в цій категорії за фільм «Мова ніжності» у 1983 році.

Особисте життя 
З 1954 по 1982 роки Ширлі Маклейн була заміжня за бізнесменом Стівом Паркером, від якого 1956 року народила доньку Сачі Паркер (), що стала, як і мати, акторкою. Після розставання з Паркером недовгий час жила з російським кінорежисером Андрієм Кончаловським.

Дні народження Ширлі Маклейн та Барбри Стрейзанд припадають на один день — 24 квітня — і вони багато років традиційно святкують їх разом.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
  
  

Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Американські танцюристки
Американські театральні акторки
Письменниці США
Лауреати премії «Золотий глобус»
Лауреати премії BAFTA
Лауреати премії «Еммі»
Лауреати премії GLAAD Media Awards